Okręty US Navy o nazwie USS "Bell":
 Pierwszy "Bell" (DD-95) był niszczycielem typu Wickes, który był w służbie w latach 1918-1922.
 Drugi "Bell" (DD-587) był niszczycielem typu Fletcher, który był w służbie w latach 1943-1946.

 Zobacz też
 "Belle" (1864) 
 "Jacob Bell" (1842) 
 "J. Franklin Bell" (AP-34)

Bell